Chiesa di Santa Felicita a Firenze
 Chiesa di Santa Felicita a Casola in Lunigiana
 Chiesa di Santa Felicita a Prelerna (Solignano)
 Chiesa di Santa Felicita a Affile
 Santuario di Santa Felicita a Rocca San Felice
 Oratorio di Santa Felicita a Castiglione dei Turchi, frazione di Bore

Pagine correlate 
 Santa Felicita